Vladimir Nikolaevič Kokovcov – politico russo che ricoprì la carica di Primo ministro dell'Impero Russo durante il regno dello Zar Nicola II
 Governi Stolypin e Kokovcov – governi russi nel periodo 1906-1914